Cary puede referirse a:

Personas
Como nombre
 Cary Bates (* 1950)
 Cary Brothers (* 1974), músico.
 Cary Elwes (* 1962), actor.
 Cary Hudson (* 1965)
 Cary Grant (1904–1986), actor.
 Cary Travers Grayson (1878–1938)
 Cary Guffey (* 1972)
 Cary Hardee (1876–1957)
 Cary J. Kolat (* 1973)
 Cary Mullen (* 1969)
 Cary-Hiroyuki Tagawa (* 1950)
 Cary Kaplan, mánager deportivo.

Como apellido
 Caitlin Cary (* 1968)
 Diana Serra Cary (Baby Peggy; 1918–2020)
 Dick Cary (1916–1994)
 Frank Cary (1920–2006)
 George Cary (1789–1843)
 George B. Cary (1811–1850)
 Glover H. Cary (1885–1936)
 Jeremiah E. Cary (1803–1888)
 Kate Cary (* 1967)
 Samuel Fenton Cary (1814–1900)
 Shepard Cary (1805–1866)
 Tristram Cary (1925–2008)
 Virginia Randolph Cary (1786–1852)
 William J. Cary (1865–1934)

Geografía
En los Estados Unidos de América
 Cary, ciudad de Carolina del Norte.
 Cary, ciudad de Illinois.
 Cary, ciudad de Misisipi.
 Cary, ciudad de Wisconsin.
 Cary (Arkansas)
 Cary (Florida)
 Cary (Georgia)
 Cary (Kentucky)
 Cary (Maine)

Otros
Čáry, en Eslovaquia.